Erland Lagerlöf kan syfta på:

* Erland Lagerlöf (1653–1713), svensk professor i teoretisk filosofi
 Erland Lagerlöf (1756–1827), svensk präst
 Erland Lagerlöf (1854–1913), svensk skolman, översättare och författare
 Erland Lagerlöf (1928–2014), svensk konsthistoriker och antikvarie